Презентизм может означать:

 Презентизм (философия времени)
 Презентизм (история)